Abensberg steht für:
 Abensberg, Stadt im Landkreis Kelheim, Bayern
 Abensberg (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Abensberg (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Schlacht von Abensberg, Gefechte vom 19. und 20. April 1809

Siehe auch:
 Abenberg (Begriffsklärung)
 Abensperg und Traun, österreichisches Adelsgeschlecht